Водола́зкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Водолазкин, Евгений Германович (род. 1964) — российский филолог, писатель, литературовед, колумнист и редактор.
 Водолазкин, Николай Степанович (1921—1981) — гвардии старший сержант, Герой Советского Союза.